Анатолий Николаевич (Иванович) Ватутин () — советский хоккеист, защитник, тренер.

Воспитанник московских «Крыльев Советов», ученик Николая Эпштейна. В сезоне 1954/55 играл за «Крылья Советов». В чемпионате СССР выступал за «Буревестник» Москва (1955/56 — 1956/57) и «Химик» Воскресенск (1957/58 — 1966/67). В сезонах 1967/68 — 1968/69 — играющий тренер болгарского клуба «Металлург» Перник.

Старший тренер «Дизелиста» Пенза (1972/73 — 1976/77), тренер (1977/78, 1983/84) и старший тренер (декабрь 1978 — март 1979) московского «Спартака». Старший тренер «Химика» (1979/80), юниорской сборной СССР (1985/86).

Работал в ДЮСШ «Химик» Воскресенск, «Спартак» Москва, «Вымпел» Москва.

Скончался 7 мая 2003 года.

Ссылки 
 Ватутин Анатолий Иванович
 https://hockey1946.ru/players/Vatutin_Anatoly_Nikolayevich_07_08_1935
 ГЛАВА 3: ОТ ВЫСШЕЙ ЛИГИ ДО СУПЕРЛИГИ

Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Буревестник» Москва
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Металлург» Перник
Мастера спорта СССР
Хоккейные тренеры СССР
Тренеры ХК «Дизель»
Тренеры ХК «Спартак» Москва
Тренеры ХК «Химик» Воскресенск
Заслуженные тренеры РСФСР